Суперкубок Португалії з футболу 1995 () — 17-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Порту» та володар кубка Португалії «Спортінг».
За сумою проведених першого та повторного матчів (6 і 23 серпня 1995 року) рахунок залишився нічийним. Відповідно до регламенту змагання 30 квітня 1996 року було проведене перегравання, перемогу з рахунком 3:0 здобув «Спортінг».

Перший матч

Повторний матч

Перегравання

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1995
Португалія
Португалія
1995 у португальському спорті
1996 у португальському спорті